Вражогрънци може да се отнася за:
 Вражогрънци, село в Северна Македония, в община Ранковце;
 Вражогрънци, село в Сърбия, в община Зайчар.